het ambt van voorzitter van een stadsdeel
 Borough president, Nederlandse vertaling: stadsdeelvoorzitter, een politiek ambt in de Amerikaanse stad New York